Die Fußball-Landesliga Niederrhein 1955/56 war die neunte und letzte Spielzeit der höchsten Amateurklasse im Gebiet des Fußball-Verbandes Niederrhein unter der Bezeichnung Landesliga. Die Landesliga Niederrhein war unterhalb der 2. Liga West angesiedelt und in drei Gruppen gegliedert. Der VfB Speldorf wurde Niederrhein-Meister 1956, stieg in die 2. Liga West auf und vertrat den Niederrhein bei der anschließenden deutschen Amateurmeisterschaft. 

Zur Saison 1956/57 richtete der Fußball-Verband Niederrhein die eingleisige Verbandsliga als neue oberste Spielklasse in seinem Verbandsgebiet ein. Aus den drei Landesligagruppen qualifizierten sich insgesamt 16 Vereine für die neue Verbandsliga. Alle übrigen Vereine verblieben in der nunmehr viertklassigen Landesliga.

Abschlusstabellen 

Gruppe 1

Gruppe 2

Gruppe 3

Literatur

Weblinks 

 Landesliga Niederrhein 1955/56 bei f-archiv.de
 DSFS: Ligenstruktur und Meister des Fußball-Verbandes Niederrhein seit 1945

1955
Fußballsaison 1955/56